Еммануель Берко (фр. Emmanuelle Bercot; нар. 6 листопада 1967, Париж) — французька акторка, кінорежисер та сценарист.
 Берко Віктор Юрійович (нар. 21 вересня 1992, м. Вознесенськ, Україна) — український футболіст.
 Берко Михайло Дмитрович (10 серпня 1946, село Верхня Білка, тепер Пустомитівського району Львівської області — 1 лютого 2001, Дрогобицький район Львівської області) — український радянський діяч.
95179 Берко (95179 Berkó) — астероїд головного поясу.